Кузьма Евдокимович Гребенник (а — 22 сентября 1974 года) — советский военачальник. Герой Советского Союза (19.05.1945), Гвардии Генерал-лейтенант (15.07.1957).

Начальная биография 
Кузьма Евдокимович Гребенник родился 5 (17) февраля 1900 года в посёлке Брянский рудник (ныне город Брянка, Луганская область) в семье рабочего.

Окончив начальную школу, Гребенник с февраля 1910 года работал сортировщиком угля на шахте «Игнатий» (Шубинский рудник). С июля 1914 года жил на станции Кременное Купянского уезда Харьковской губернии, там в 1915 году окончил 2-классное училище. С мая 1915 года работал ремонтным рабочим на этой станции, с сентября 1916 — чернорабочим на Донец-Рубежанском заводе «Русско-Краска» (станция Рубежное). В апреле 1917 года вернулся на станцию Кременное, с февраля 1918 года работал рабочим-саночником и коногоном на шахте.

Гражданская война 
В мае 1919 года Кузьма Гребенник был призван в ряды Красной Армии. Был зачислен красноармейцем в отдельный рабочий отряд 42-й стрелковой дивизий, но прослужил в ней недолго и вскоре заболел тифом. После выздоровления зачислен делопроизводителем в один из волостных военкоматов Екатеринославской губернии. Принимал участие в Гражданской войне с октября 1919 года, когда был зачислен в коммунистический батальон 1-го полка Донецкой дивизии ВЧК. Батальон формировался в Лисичанске. С апреля 1920 — информатор 455-го и 456-го стрелковых полков в 51-й Перекопской стрелковой дивизии Южного фронта. Активно участвовал в боевых действиях в Северной Таврии и в Перекопско-Чонгарской операции против войск генерала П. Н. Врангеля. В 1920 году вступил в ВКП(б). Продолжил службу в этой дивизии и после войны.

Межвоенный период 
С июля 1922 года служил в Пограничных войсках войск ОГПУ секретарём военного комиссара в нескольких отдельных пограничных батальонах ГПУ, в том числе с октября 1923 — Очаковского пограничного батальона. С декабря 1923 года — на учёбе в Высшей пограничной школе ОГПУ СССР, окончил её в сентябре 1924 года. Затем — командир взвода Одесского учебного полка ОГПУ, с февраля 1925 — начальник пограничной заставы, затем командир маневренной группы 25-го Тираспольского пограничного отряда ОГПУ. С октября 1928 — помощник командира Одесского учебного пограничного батальона ОГПУ, с ноября 1929 — помощник начальника 21-го Ямпольского погранотряда по строевой части, с декабря 1931 года по июль 1934 — командир 5-го мотострелкового полка дивизии Отдельной дивизии особого назначения им. Ф.Э.Дзержинского в Москве. 

В 1935 году окончил Академические курсы технического усовершенствования комсостава при Военной академии механизации и моторизации РККА им. И. В. Сталина. С июля 1934 года командовал 5-м мотострелковым полком в той же дивизии НКВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского. С ноября 1937 исполнял должность начальника, в декабре 1939 года утверждён начальником 59-го Посьетского погранотряда Управления погранвойск НКВД Приморского округа. Принимал участие в боях у озера Хасан в июле-августе 1938 года, когда его Посьетский пограничный отряд выдержал первый удар японцев. Командовал отрядом до сентября 1942 года.

Великая Отечественная война 
Осенью 1942 года началось формирование Дальневосточной стрелковой дивизии войск НКВД для действующей армии из личного состава пограничных и внутренних войск Сибири и Дальнего Востока (в феврале 1943 года переименована в 102-й стрелковой дивизии. 6 ноября 1942 года полковник К. Е. Гребенюк был назначен заместителем командира этой дивизии. В начале марта 1943 года дивизия вошла в состав 70-й армии Центрального фронта и с марша вступила в бой во время Севской наступательной операции, в а июле 1943 года участвовала в Курской битве и Орловской наступательной операции. 

С 6 августа 1943 года – командир 15-й стрелковой дивизии 61-й армии на Центральном, Белорусском, 1-м Белорусском и 2-м Белорусском фронтах. Во главе дивизии участвовал в Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, Белорусской, Восточно-Прусской и Восточно-Померанской наступательных операциях. За выдающиеся отличия при освобождении Белоруссии летом 1944 года (Бобруйская и Минская фронтовые наступательные операции) дивизия награждена орденом Суворова 2-й степени (10 июля 1944 г.). Сам командир стал генерал-майором и был награждён несколькими орденами.

После гибели командира 37-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Сабира Рахимова в бою под Данцигом 30 марта 1945 года генерал-майор Гребенник был назначен на должность командира этой дивизии.  

Командир 37-й гвардейской стрелковой дивизии 18-го стрелкового корпуса 65-й армии 2-го Белорусского фронта гвардии генерал-майор К. Е. Гребенник особо отличился в Берлинской наступательной операции. Он 20 апреля 1945 года умело организовал форсирование Одера и захват плацдарма. При этом сам переправился на плацдарм с передовым полком для наилучшей организации первых самых трудных действий частей на плацдарме. Затем дивизия овладела сильно укреплённым населённым пунктом Кольбитцов (Колбасково) юго-западнее польского города Щецин и к 2 мая с боями вышла к Балтийскому морю северо-восточнее города Росток. Были заняты города Эггезин, Торгелов, Пазевальк, Штрасбург, Темплин. Противнику были нанесены большие потери. В этой операции частями дивизии уничтожено 2970 солдат и офицеров, 10 артиллерийских орудий, 5 самоходных орудий, захвачено 4338 пленных, 75 полевых и 25 зенитных орудий, 271 неисправный самолёт на аэродромах и заводах, большое количество иного военного имущества.

За мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Одер, захвате плацдарма и за умелое командование дивизией Указом № 5569 Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года  гвардии генерал-майору Кузьме Евдокимовичу Гребеннику присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Послевоенная карьера 
После войны с ноября 1945 года командовал 27-й гвардейской механизированной дивизией в составе 7-й механизированной армии Северной группы войск на территории Польши. 

В апреле 1947 года переведён в МВД СССР и проходил службу заместителем начальника пограничных войск Закарпатского округа войск МВД. С декабря 1947 — начальник погранвойск МВД Украинского округа, с ноября 1951 года — начальник погранвойск МГБ Ленинградского округа. С 7 октября 1953 по 13 октября 1956 года находился в загранкомандировке в должности старшего советника при МВД Народной Республики Албании.

После возвращения в СССР (октябрь 1956) генерал К. Е. Гребенник назначается начальником 1-го управления Главного управления пограничных и внутренних войск МВД СССР. В этой должности принимал участие в подавлении Венгерского восстания в октябре — ноябре 1956 года, в ноябре был военным комендантом Будапешта и возглавлял зачистку города от остатков формирований восставших и от обычных уголовников, завладевших в ходе восстаний большим количеством оружия. Указом ПВС СССР от 18 декабря 1956 г. награждён орденом Красного Знамени.

С апреля 1957 года исполнял должность начальника штаба — 1-го заместителя начальника Главного управления пограничных войск КГБ при СМ СССР, с июля 1957  был начальником пограничных войск КГБ Юго-Западного пограничного округа. С января 1960 года временно исполнял должность начальника опергруппы пограничных войск КГБ при СМ Украинской ССР. 7 декабря 1961 года уволен в запас.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го (1945-1950), 3-го (1950-1954) и 5-го (1958-1962) созывов.

Жил в Киеве. Умер 22 сентября 1974 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Сын Владимир также служил в пограничных войсках, генерал-майор.

Воинские звания 
 Полковник (22.04.1936)
 Генерал-майор (3.06.1944) 
 Генерал-лейтенант (15.07.1957)

Награды 
 Герой Советского Союза (29.05.1945)
 Три ордена Ленина (23.07.1944, 29.05.1945, 6.11.1945)
 Пять орденов Красного Знамени (25.10.1938, 3.11.1944, 24.11.1950, 14.02.1951, 18.12.1956)
 Орден Суворова 2-й степени (15.01.1944)
 Орден Кутузова 2-й степени ( 10.04.1945)
 Орден Красной Звезды (28.10.1967)
 медали.
 «Почётный работник ВЧК-ГПУ (XV)» (8.04.1934)
Иностранные награды 
 Кавалер рыцарского ордена «Виртути Милитари» (ПНР) (1945)
 Орден Скандербега  (Албания)
 Медаль «За Варшаву 1939—1945» (ПНР, (1945)
 Медаль «За Одер, Нейсе, Балтику» (ПНР, (1945)

Память 
В честь Кузьмы Гребенника названы: переулок в Киеве, пограничная заставе в городе Очаков Николаевской области, Брянковская школа № 6 Луганской области.

Примечания

Сочинения

Литература 
 
 
 Арибжанов Р., Артюхов Е., Штутман С. Дивизия имени Дзержинского. — Москва: Яуза, 2007. — 476 с. — (Силы особого назначения). — ISBN 978-5-699-24543-7. 
 Богданов В. Н., Попов В. Т. Золотые звёзды дальневосточных пограничников. — Хабаровск, 1968. — С.27-35. 
 Булкин С. П. Герои Отечества. — Донецк: Донбас, 1975. — 350 с.
 Герои Отечества: cборник документальных очерков МВД России. — М.: Студия писателей МВД России, 2004. — 842 c. — ISBN 5-901-809-18-1.
 Герои тревожных рассветов. — Киев: Рад. письменник, 1978. — 384 с.
 Ильин К. П. Г. К. Жуков о пограничниках - "скромных людях в зеленых фуражках". — Калуга: Полиграф-Информ, 2006. — 598 с. — ISBN 5-93999-186-6.

Ссылки 
 Игорь Сердюков, Антон Бочаров. 
 Гребенник Кузьма Евдокимович на сайте Министерства обороны Российской Федерации
 
 О К. Е. Гребеннике на сайте «Героям Краснодона посвящается...»

Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники военного института КГБ при Совете министров СССР
Участники боёв на озере Хасан
Пограничники СССР
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники подавления Венгерского восстания 1956 года
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XXI съезда КПСС
Похороненные на Байковом кладбище